Laufen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Laufen (distrikt), distrikt, Basel-Landschaft, 
 Laufen, Basel-Landschaft, ort och kommun i kantonen Basel-Landschaft, 
 Laufen-Uhwiesen – en kommun i distriktet Bezirk Andelfingen och kantonen Zürich

Tyskland 

 Laufen, Tyskland, Bayern, Oberbayern,